Ameca peut désigner :
 Ameca, un cours d'eau mexicain ;
 Ameca, une ville et une municipalité mexicaine de l'État de Jalisco ;
 Ameca, un genre de poisson de la famille des Goodeidae.

Hydronyme
Toponyme